William Franklin (1730-1813) – amerykański prawnik, administrator kolonialny i gubernator New Jersey; syn Benjamina Franklina.
 William Temple Franklin (1762-1823) – amerykański dyplomata; wnuk Benjamina Franklina.
 William Franklin  (ur. 1930) – amerykański duchowny katolicki, biskup Davenport w latach 1993-2006.